Miejscowości w Polsce:
 Pogobie Tylne
 Pogobie Średnie